Cannes bezeichnet mehrere geographische Objekte in Frankreich:
 Cannes, Stadt an der Côte d’Azur im Département Alpes-Maritimes
 Cannes-Écluse, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Cannes-et-Clairan, Gemeinde im Département Gard

Siehe auch:

 Canne
 Cann